Roco (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
ROCO Modelleisenbahn GmbH, een Oostenrijkse fabrikant van modeltreinen

Personen met de achternaam Roco
Raul Roco, een Filipijns politicus